Příjmení Ionescu nosí více významných osobností:

 Eugène Ionesco (1909–1994) – francouzský dramatik a básník rumunského původu
 Nicolae Ionescu (1903–1974) – rumunský fotograf
 Valy Ionescu (* 1960) – rumunská atletka